SMT est un sigle pouvant signifier :
 Simultaneous Multi Threading, technique informatique augmentant le parallélisme des traitements ;
 Technique de montage en surface (Surface mount technology) ;
 Scouts malgré tout, groupes scouts suisses s'occupant d'enfants handicapés ;
 Satisfiability Modulo Theories (SMT), en informatique ;
 Stimulation magnétique transcranienne, en médecine ;
 Sowiogórskie Muzeum Techniki, en muséologie ;
 Shin Megami Tensei, un jeu vidéo ;
 SMT Goupil, société française d'informatique.
 square mesh track (grillage à mailles carrées). Ce grillage en acier corten de maillage 3" x 3" a été utilisé par les unités du Génie américaines (9th U.S. Army Air Force) pour la construction des aérodromes en Normandie après le débarquement du .
 Un syndicat mixte de transports

Notes et références